Асники — название населённых пунктов.

Россия 
 Асники — село в Захаровском районе Рязанской области.
 Асники — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.